Моргачёв — фамилия.

Известные носители:

 Моргачев, Андрей Владимирович (род. 1982) — подполковник полиции; заместитель начальника УВМ ГУ МВД России по Самарской области.
 Моргачёв, Никита Андреевич (род. 1981) — российский спортсмен, мастер спорта по академической гребле, чемпион Европы (2007).
 Серафима Моргачёва (в миру Евфимия; 1806—1877) — игуменья Лебедянского Сезеновского монастыря РПЦ.

Примечания